Unguiculella — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1906 року.

Класифікація 
До роду Unguiculella відносять 22 види:

Примітки

Джерела 

 Höhnel, F. von; Litschauer, V. 1906. Revision von 292 der von J. Feltgen aufgestellten Ascomycetenformen auf Grund der Originalexemplare. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 115:1189-1327 — P. 1281.

Леоциоміцети
Роди грибів